L'odore del tuo respiro è un romanzo epistolare di Melissa Panarello. Uscito nel 2005 per conto di Fazi Editore, è la storia d'amore (autobiografica) sofferta e claustrofobica della protagonista Melissa nei confronti del fidanzato Thomas. Il libro è una lunga lettera aperta alla madre della protagonista, in cui orrori e fantasmi del presente e del passato riemergono e trascinano la giovane Melissa in un vortice di terrore, fatto di profondo amore, gelosie e finti tradimenti. 
, se si pensa allo sbalorditivo successo del precedente romanzo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, .

Edizioni

Altri progetti 

Romanzi di Melissa Panarello
Romanzi epistolari